Munda är ett släkte av insekter. Munda ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrsor